Враниште може бити:

 Враниште (Пирот), насеље у општини Пирот, Србија,
 Враниште (Гора), насеље у општини Гора, Србија,
 Враниште (Струга), насеље у општини Струга, Северна Македонија.